Santa Luzia (Kaapverdië), een eiland in de Barlavento-archipel in Kaapverdië
Santa Luzia (Ourique), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Ourique
Santa Luzia (São Roque do Pico), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente São Roque do Pico
Santa Luzia (Tavira), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Tavira
Santa Luzia (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Santa Luzia (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Santa Luzia (Minas Gerais), een Braziliaanse stad in het centrum van de staat Minas Gerais
Santa Luzia (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Santa Luzia d'Oeste, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
Santa Luzia do Norte, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Santa Luzia do Paruá, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão